Осио има више значења:
 Осио (Висконсин)
 Осио (Минесота)